Зерфа́ус () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль. 

Входит в состав округа Ландек.  . Официальный код  —  70624. Горнолыжный курорт.

Подземная железная дорога 
Зерфаус известен своей подземной дорогой (официальное название — Dorfbahn, т.е. деревенская железная дорога) длиной 1280 м. Она сооружена в 1985 году и соединяет автостоянку с лыжными подъёмниками. Технологическая особенность — состав из двух вагонов на воздушной подушке (вмещает 270 чел.). Дорога одноколейная.

Станции:
 Parkplatz (Парковка)
 Kirche (Церковь)
 Zentrum (Центр)
 Seilbahn (Подъёмник)

Проезд бесплатный, занимает 7 минут.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Пауль Грайтер.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 11 мест.
 местный блок: 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Метро Dorfbahn Serfaus на сайте funimag.com 
 Официальный путеводитель Австрийского представительства по туризму 
 Входы на все станции на Google Street View, с запада на восток по порядку: Подъёмник * Центр * Церковь * Стоянка

Примечания 

Общины Тироля
Железные дороги Австрии
Горнолыжные курорты Австрии